Acomis är ett släkte av korgblommiga växter. Acomis ingår i familjen korgblommiga växter. 

Hela släktet är endemiskt för Australien.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgblommiga växter
Acomis